Gualda puede referirse a:
 Gualda, localidad española de la provincia de Guadalajara.
 Varias hierbas del género Reseda, de la familia Resedaceae, (en especial la Reseda luteola), que se cultivaban para obtener un tinte amarillo del mismo nombre.
 Para el color gualdo, amarillo de tonalidad dorada o levemente oscura, antiguamente obtenido de las plantas antedichas, véase: Oro (color).